Itatuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itatuba (ort), Paraíba, 
 Itatuba (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar